Гу́рьевск:

 Гурьевск — город в Калининградской области.
 Гурьевск — город в Кемеровской области.